Hania lub Hanía - możliwe transliteracje nazwy kreteńskiego miasta Chania
 Hania - spieszczenie imienia Hanna i Anna

Tytuły dzieł
 Hania – nowela Henryka Sienkiewicza
 Hania – polski film fabularny z 1984 r. w reżyserii Stanisława Wohla
 Hania – polski film obyczajowy z 2007 r. w reżyserii Janusza Kamińskiego